Cleveland Barons ist der Name mehrerer ehemaliger Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das ursprüngliche AHL-Team Cleveland Barons (1937–1973)
 das ehemalige NHL-Team Cleveland Barons (1976–1978)
 das frühere Farmteam der San Jose Sharks, die Cleveland Barons (2001–2006)